Darley Golf Course is een golfbaan in de stad Troon. De golfbaan heeft 18 holes en beschikt over oefenveldjes, maar niet over een driving range. Darley Golf Course heeft een clubhuis, die wordt gedeeld met Lochgreen Golf Course en Fullarton Golf Course.

De golfbaan is aangelegd in 1910, maar de huidige golfbaan is geopend op 9 juni 1951.

Darley Golf Course staat bekend als een van de moeilijkste golfbanen van Schotland.

Scorekaart

Golfbaan in Schotland
South Ayrshire